Гавр:
 Гавр — город и коммуна во Франции.
 Гавр — округ во Франции, один из округов в регионе Нормандия.
  — город в Монтане (США).
 Гавр — подводный вулкан, расположенный недалеко от островов Кермадек в Тихом океане.
 «Гавр» — кинофильм 2011 года финского режиссёра Аки Каурисмяки.
 «Гавр» — французский футбольный клуб.

 Гавриил «Гавр» Гордеев — российский шоумен, участник команды КВН «Парма» (Пермский край), резидент Comedy Club.

См. также 
  — город в Мэриленде (США).
 Гавр (Крым)